Contea di Hamilton o Hamilton County è la denominazione delle seguenti contee degli Stati Uniti:
 Contea di Hamilton, Florida
 Contea di Hamilton, Illinois
 Contea di Hamilton, Indiana
 Contea di Hamilton, Iowa – così nominata in onore di William W. Hamilton, presidente del Senato dell'Iowa
 Contea di Hamilton, Kansas
 Contea di Hamilton, Nebraska
 Contea di Hamilton, New York
 Contea di Hamilton, Ohio – la più popolosa contea dell'elenco
 Contea di Hamilton, Tennessee
 Contea di Hamilton, Texas – così nominata in onore di James Hamilton Jr., Governatore della Carolina del Sud dal 1830 al 1832